Аджман — емірат в ОАЕ
Аджман — місто в ОАЕ, центр однойменного емірату